CTQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Vitoria (MG) (Brasile)